Gergely Tamás (1952–) erdélyi magyar író, újságíró
 Gergely Tamás (1966–2016) kosárlabdázó